Ingeborg di Norvegia (1297-1357) - figlia di Eirik II di Norvegia
Ingeborg di Norvegia (1301-1361) - figlia di Haakon V di Norvegia